Margi peut être :
 Margi, langue parlée au Nigeria ;
 Margi, village de Chypre ;
 Margi, terme d’argot militaire désignant un maréchal des logis ;
 centre Margi, centre d’arts traditionnels du Kerala à Thiruvananthapuram en Inde.